Branislav, zkráceně Braňo, je slovanské jméno, varianta jména Bronislav. Mezi známé nositele patří:

Rodové jméno 
 František Branislav, český básník
 Vladimír Branislav, český scenárista, dramaturg, reportér a režisér

Křestní jméno 
 Branislav Baláž, slovenský fotbalista
 Branislav Bystriansky, slovenský herec
 Branislav Fodrek, slovenský fotbalista
 Braňo Holiček, vlastním jménem Branislav Holiček, je český a slovenský herec a režisér
 Branislav Ivanović, srbský fotbalový obránce
 Branislav Jankovič, slovenský hokejista
 Branislav Jánoš, slovenský hokejový útočník a trenér
 Branislav Konrád, slovenský hokejový brankář
 Vec, vlastním jménem Branislav Kováč, slovenský rapper a DJ
 Branislav Kubica, slovenský fotbalista
 Branislav Ľupták, slovenský fotbalový záložník
 Branislav Mezei, slovenský hokejový obránce
 Branislav Mráz, slovenský fotbalový obránce a trenér
 Branislav Nušić, srbský spisovatel
 Branislav Niňaj, slovenský fotbalový obránce
 Branislav Obžera, slovenský fotbalový záložník
 Branislav Pindroch, slovenský fotbalový brankář
 Branislav Pupala (* 1965) – slovenský vysokoškolský profesor
 Branislav Rzeszoto, slovenský fotbalový brankář
 Branislav Simić, jugoslávský zápasník
 Branislav Taraškievič, běloruský jazykovědec a politik
 Branislav Trnkócy, československý politik
 Branislav Varga, slovenský fotbalista
 Branislav Varsik, slovenský historik